Tournoi de Hambourg 1994 peut faire référence à:
 Tournoi de tennis de Hambourg (WTA 1994), tournoi de tennis féminin
 Masters de Hambourg 1994